Geschiedenis
 SS-Standarte Kurt Eggers, Duitse legerformatie van de Waffen-SS in de Tweede Wereldoorlog

Personen met de achternaam Eggers
 Bartholomeus Eggers, Nederlands beeldhouwer
 Bernard Eggers (1954), Nederlands balletdanser en acteur
 Dave Eggers, Amerikaans schrijver
 Louis Eggers, Belgisch syndicalist, vakbondsbestuurder en politicus
 Marie Eggers (1872-1939), Nederlands toneelspeelster 
 Sien Eggers, Belgisch actrice